Сергей Жегалов:
 Жегалов, Сергей Александрович (1808—1898) — контр-адмирал (1862), георгиевский кавалер (№ 9344; 26 ноября 1854 г. «за выслугу 25 лет в офицерских чинах»; награду получил будучи капитаном 1-го ранга и командиром линейного корабля «Святой Георгий Победоносец» (1853—1855)). 
 Жегалов, Сергей Иванович (1881—1927) — русский и советский селекционер.